Mindstorm steht für

 Mindstorm (US-amerikanischer Film), ein Science-Fiction-Film von Mitchell Cox aus dem Jahre 2001
 Mindstorm (kanadischer Film), ein Thriller von Richard Pepin aus dem Jahre 2001
 Mind Storm, ein Fernsehfilm von Andrew Stevens aus dem Jahr 1996
 Lego Mindstorms, eine Produktserie des Spielzeugherstellers Lego
 MinDStorm, ein Videolernspiel für die Nintendo-DS-Spielekonsole